2016 Atomized (также известный как Anti-Album) — восьмой студийный альбом датского инди-рок-дуэта The Raveonettes, выпущенный 17 февраля 2017 года в формате цифрового скачивания и состоявшийся запланированный выпуск на физическом носителе в виде компакт-диска 21 апреля 2017 года. На следующий день будет выпущена виниловая версия в честь «Дня музыкального магазина». Все песни ранее выпускались индивидуально для скачивания в 2016 году через Spotify, Apple Music, YouTube и PledgeMusic.

Об альбоме 
В конце 2015 года группа объявила о планах Rave-Sound-of-the-Month и о том, что они будут записывать и выпускать двенадцать новых песен онлайн посредством виртуально-цифровых платформ каждый месяц в 2016 году. Данную работу окрестили «анти-альбомом». На официальном веб-сайте группы было дано краткое изложение:

«Каждый месяц в течение 2016 года мы будем сбрасывать свежезаписанный трек. Беря вас в поездку, потенциально шизофреническую и разобщенную, потенциально сплочённую и родственную», — аннотация к предшествующей пластинке.

В основном продюсером альбома стал Суне Роуз Вагнер который занимался написанием и сведением материала. Не смотря на то что Вагнер был почти единственным продюсером первая композиция «This World Is Empty (Without You)» была написана в соавторстве с Ники Адамссон. В сведении седьмого трека «Where Are You Wild Horses» принял дополнительное участие продюсер Петер Стенгаард. Дизайном релиза занималась Лесли Хендин и Вагнер. Мастерингом альбома занимался ранее неоднократно работавший с группой Джо ЛаПорта в нью-йоркской студии Sterling Sound.

Список композиций

Участники записи 
 Суне Роуз Вагнер — вокал, запись, сведение, дизайн.
 Шэрин Фу — вокал.
 Ники Адамссон — продюсер / автор (трек № 1).
 Петер Стенгаард — продюсер (трек № 7).
 Джо ЛаПорта — мастеринг.
 Лесли Хендин — оформление.

Примечания

Ссылки 
 
 2016 Atomized на сайте Яндекс.Музыка

Альбомы The Raveonettes
Альбомы нойз-попа
Альбомы шугейза
Альбомы на английском языке